

Patronyme 

 
 Bernard Stasi, un homme politique français (1930-2011).

Autres 
 La commission Stasi, une commission française présidée par Bernard Stasi sur l'application du principe de laïcité.
 Ministère de la Sécurité d'État, dit la Stasi, était le service de police politique, de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage de la République démocratique allemande (RDA).